Open Sud de France 2012 — 25-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 30 января по 5 февраля.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Томаш Бердых выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гаэль Монфис уступает 2й финал в сезоне и 13й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Эдуар Роже-Васслен выигрывает свой дебютный финал на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Николя Маю выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2012 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Январь 2012 года
Февраль 2012 года
2012